Zanabazar — род ящеротазовых динозавров из семейства троодонтид, группы теропод, живший в меловом периоде около 70 миллионов лет назад на территории нынешней Азии. Окаменелости Zanabazar были найдены в Монголии, в отложениях, относящихся к раннему маастрихту. Представлен одним видом — Zanabazar junior. Это один из наиболее изученных троодонтид после самого троодона. Голотип GIN 100–1 состоит из  черепа, позвоночника и правой задней конечности.

История открытия 

В 1974 году Ринченгийн Барсболд описал экземпляр теропода, найденный в формации Нэмэгэт, которая датируется примерно 70 млн лет назад. Этот образец изначально был отнесён Барсболдом к новому виду Saururnitoides junior. Скелет включал в себя почти полный череп и черепную коробку, часть таза, некоторые из хвостовых позвонков и большую часть правой задней конечности. В 2009 году проверка рода обнаружила отсутствие схожести найденного вида S. junior с видом того же рода S. mongoliensis. Марк Норрел и его коллеги заново классифицировали образец и причислили его к новому роду Zanabazar. Название было дано в честь Дзанабадзара, первого духовного главы тибетского буддизма во Внешней Монголии.

Описание 
Zanabazar является крупнейшим известным азиатским троодонтидом, с черепом длиной 272 мм. Единственный другой троодонтид, который был больше Zanabazar — найденный на Аляске образец, ныне классифицируемый непосредственно как троодон.

Классификация 
Изначально причисленный к семейству Saurornithoididae, ныне Zanabazar считается представителем семейства троодонтид. Приведённая ниже кладограмма показывает филогенетическое положение Zanabazar среди других троодонтид, исходя из анализа 2014 года.

Примечания 

Динозавры Азии
Динозавры мелового периода
Фоссилии, описанные в 2009 году
Троодонтиды
Объекты, названные в честь Дзанабадзара
Фауна формации Нэмэгэт
Фоссилии из меловых отложений Монголии